Малый Атмас — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Атмас — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Малый Атмас — деревня в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан.